Biguá
 Biguá (futebolista)
 Biguá (Miracatu)

Desambiguação